Peterskirche, St.-Peters-Kirche oder Petrikirche, Petruskirche oder auch St.-Petrus-Kirche und kurz St. Peter ist die Bezeichnung zahlreicher Kirchen, die dem Patrozinium des Apostels Petrus unterstellt bzw. nach dem Apostel benannt sind. Kapellen werden als Peterskapelle oder St.-Peters-Kapelle bezeichnet.

Andorra 
 Sant Pere del Tarter

Australien 
 Chapel of St Peter’s Lutheran College, Brisbane

Belgien 
 Anderlecht: Stiftskirche St. Peter und St. Guido
 Löwen: Sint Pieter (Löwen)
 Turnhout: St. Peter (Turnhout)

Dänemark 
 Bornholm: Sankt Peders Kirke
 Kopenhagen: St.-Petri-Kirche (Kopenhagen)

Deutschland

Dome 
 Bautzen: Dom St. Petri (Bautzen)
 Brandenburg/Havel: St. Peter und Paul (Brandenburg an der Havel)
 Bremen: Bremer Dom, St. Petri
 Köln: Kölner Dom, St. Petrus und Maria
 Osnabrück: Dom St. Peter (Osnabrück)
 Regensburg: Regensburger Dom, St. Peter
 Schleswig: Schleswiger Dom, St. Petri
 Trier: Trierer Dom, St. Peter
 Worms: Wormser Dom, St. Peter

Kirchen und Kapellen 
(ohne Domkirchen)

Baden-Württemberg 
 Albstadt-Tailfingen: Peterskirche
 Badenweiler: St. Peter
 Bad Waldsee: Stiftskirche St. Peter
 Bad Wimpfen: Stiftskirche St. Peter (Bad Wimpfen)
 Baiersbronn, Weiler Heselbach: Petruskirche (Heselbach)
 Balingen, Stadtteil Engstlatt: Peterskirche (Engstlatt)
 Bruchsal: St. Peter (Bruchsal)
 Efringen-Kirchen, Ortsteil Blansingen: Peterskirche (Blansingen)
 Ellhofen: Kirche zum Heiligen Kreuz, Sankt Peter und Genovefa (Ellhofen)
 Endingen am Kaiserstuhl: Katholische Pfarrkirche St. Peter
 Heddesbach: Peterskirche (Heddesbach)
 Heidelberg:
 Altstadt: Peterskirche (Heidelberg)
 Stadtteil Kirchheim: St. Peter (Heidelberg-Kirchheim) (katholisch)
 Stadtteil Kirchheim: Petruskirche (evangelisch)
 Heilbronn, Stadtteil Neckargartach: Peterskirche (Neckargartach)
 Herrenberg, Ortsteil Gültstein: Peterskirche, siehe Gültstein#Sehenswürdigkeiten
 Ilvesheim: St. Peter (Ilvesheim)
 Leidringen: Peterskirche (Leidringen)
 Leutenbach (Württemberg), Ortsteil Weiler zum Stein: Peterskirche (Weiler zum Stein)
 Lörrach: St. Peter (Lörrach)
 Mannheim:
 Stadtteil Schwetzingerstadt: St. Peter (Mannheim)
 Stadtteil Wallstadt: Petruskirche (Mannheim)
 Philippsburg, Stadtteil Huttenheim: St. Peter (Huttenheim)
 Rheinfelden-Herten: Petruskirche (Rheinfelden-Herten)
 Steinheim am Albuch: Peterskirche (Steinheim am Albuch)
 St. Peter (Hochschwarzwald): Ehemalige Klosterkirche St. Peter
 Stuttgart:
 Stadtteil Gablenberg: Petruskirche (Stuttgart)
 Stadtteil Obertürkheim: Petruskirche (Obertürkheim)
 Tauberbischofsheim: Peterskapelle
 Tuttlingen, Stadtteil Nendingen: St. Petrus und Jakobus maior (Nendingen)
 Walldorf: St. Peter (Walldorf)
 Weilheim an der Teck: Peterskirche (Weilheim)
 Weinheim: Peterskirche (Weinheim)

Bayern 
 Aindling, Gemeindeteil Stotzard: St. Peter (Stotzard)
 Aschaffenburg: St. Peter und Alexander (Aschaffenburg)
 Attenkirchen, Gemeindeteil Hettenkirchen: St. Peter (Hettenkirchen)
 Au am Inn, Markt Gars am Inn, Gemeindeteil Berg: Filialkirche St. Petrus (Au am Inn)
 Augsburg: St. Peter am Perlach (Augsburg)
 Babenhausen (Schwaben), Gemeindeteil Unterschönegg: St. Petrus von Alcantara (Unterschönegg)
 Buch am Erlbach: St. Peter (Buch am Erlbach)
 Dachsbach, Gemeindeteil Oberhochstädt: St. Nikolaus und Peter (Oberhöchstädt)
 Dietfurt an der Altmühl, Gemeindeteil Töging: St. Peter (Töging)
 Dillingen an der Donau: Basilika St. Peter (Dillingen)
 Dinkelsbühl, Gemeindeteil Sinbronn: Wehrkirche St. Peter (Sinbronn)
 Erdweg, Gemeindeteil Petersberg: St. Peter und Paul (Petersberg)
 Ergolding: St. Peter (Ergolding)
 Ermershausen: St. Peter (Ermershausen)
 Essenbach, Gemeindeteil Altheim: St. Peter (Altheim bei Landshut)
 Geiselhöring: St. Peter und Erasmus (Geiselhöring)
 Germering, Gemeindeteil Gut Wandelheim: Hofkapelle (Wandelheim)
 Görisried, Gemeindeteil Stadels: Kapelle St. Petrus von Alcantara
 Herrngiersdorf, Gemeindeteil Sandsbach: St. Petrus (Sandsbach)
 Hohenthann, Gemeindeteil Petersglaim: St. Peter (Petersglaim)
 Ingolstadt, Stadtteil Oberhaunstadt: St. Peter (Oberhaunstadt)
 Kirchhaslach, Gemeindeteil Hörlis: St. Peter (Hörlis)
 Kulmbach: Petrikirche (Kulmbach)
 Kumhausen, Gemeindeteil Grammelkam: St. Petrus (Grammelkam)
 Laberweinting, Gemeindeteil Hofkirchen: St. Petrus (Hofkirchen)
 Langfurth, Gemeindeteil Ammelbruch: St. Peter (Ammelbruch)
 Leinach, Peterskapelle
 Leutershausen: St. Peter (Leutershausen)
 Lichtenfels, Gemeindeteil Klosterlangheim: St. Maria, Petrus und Bernhard (Klosterlangheim)
 Lindau (Bodensee): Peterskirche (Lindau)
 Markt Rettenbach, Gemeindeteil Altisried: St. Peter (Altisried)
 Mauern, Gemeindeteil Scheckenhofen: St. Petrus (Scheckenhofen)
 Mintraching, Gemeindeteil Moosham: St. Petrus und Klemens (Moosham)
 München:
 Altstadt: St. Peter (München), genannt Der alte Peter
 Stadtteil Großhadern: St. Peter (Großhadern)
 Stadtteil Solln: Petruskirche, gehört zum ökumenischen Kirchenzentrum Parkstadt Solln
 Nennslingen, Gemeindeteil Wengen: St. Peter (Wengen)
 Neuburg an der Donau: St. Peter (Neuburg an der Donau)
 Neu-Ulm: Petruskirche (Neu-Ulm)
 Nürnberg: Peterskirche (Nürnberg)
 Obertaufkirchen, Gemeindeteil Kirchkagen: St. Petrus (Kirchkagen)
 Passau: St. Peter (Passau)
 Petersaurach: St. Peter (Petersaurach)
 Pleinfeld: Petruskirche (Pleinfeld)
 Pocking, Gemeindeteil Hartkirchen: St. Petrus (Hartkirchen)
 Rottenburg an der Laaber, Gemeindeteil Münster: St. Peter (Münster)
 Straubing: St. Peter (Straubing)
 Taufkirchen (Vils), Gemeindeteil Tegernbach: St. Petrus (Tegernbach)
 Thann: St. Peter (Thann)
 Tiefenbach, Gemeindeteil Heidenkam: St. Peter (Heidenkam)
 Tirschenreuth
 Alte St.-Peter-Kirche (Tirschenreuth)
 Neue Sankt-Peter-Kirche (Tirschenreuth)
 Ursberg: St. Johannes Evangelist und Petrus
 Velden an der Vils: St. Peter (Velden)
 Wäldern bei Erbendorf: Peterskirche
 Wang, Gemeindeteil Schweinersdorf: St. Petrus (Schweinersdorf)
 Wolfersdorf: St. Petrus (Wolfersdorf)
 Würzburg: St. Peter und Paul (Würzburg)

Berlin 
 Stadtteil Cölln: Petrikirche (Berlin-Cölln)
 Stadtteil Gesundbrunnen: St. Petrus (Berlin-Gesundbrunnen)
 Stadtteil Lichterfelde: Petrus-Kirche (Berlin-Lichterfelde)
 Stadtteil Märkisches Viertel: Gemeindezentrum Apostel Petrus (Berlin-Märkisches Viertel)
 Stadtteil Spandau: Petrus-Kirche (Berlin-Spandau)
 Stadtteil Wilmersdorf: St. Petrus (Berlin-Wilmersdorf)

Brandenburg 
 Brandenburg an der Havel: St. Petri (Brandenburg an der Havel)
 Ketzin/Havel: St. Petri (Ketzin/Havel)
 Luckenwalde: St. Petri (Luckenwalde)
 Potsdam: St. Peter und Paul (Potsdam)

Bremen 
 Bremen: Simon-Petrus-Kirche (Bremen)
 Bremerhaven: Petruskirche (Bremerhaven-Grünhöfe)

Hamburg 
 Altstadt: Hauptkirche Sankt Petri
 Stadtteil Altona: St. Petri
 Stadtteil Groß Borstel: St. Peter
 Stadtteil Lokstedt: Petruskirche

Hessen 
 Bleidenstadt: St. Peter auf dem Berg
 Frankenberg (Eder), Stadtteil Viermünden: Evangelische Kirche (Viermünden)
 Frankfurt am Main: Peterskirche (Frankfurt am Main)
 Gelnhausen: Peterskirche (Gelnhausen)
 Gießen: Petruskirche (Gießen)
 Gründau, Ortsteil Niedergründau: Bergkirche Niedergründau
 Hanau, Stadtteil Klein-Auheim: St. Peter und Paul
 Heppenheim: St. Peter (Heppenheim)
 Hünstetten: Peterskirche (Wallrabenstein)
 Petersberg (Hessen): St. Peter (Petersberg)
 Rödermark, Stadtteil Urberach: Petruskirche (Urberach)
 Wehretal, Ortsteil Reichensachsen: St. Peter (profaniert)
 Wetter, Stadtteil Unterrosphe: Petruskirche (Unterrosphe)

Mecklenburg-Vorpommern 
 Altentreptow: St.-Peter-Kirche (Altentreptow)
 Benz (Usedom): Kirche Benz
 Garz/Rügen: St.-Petri-Kirche (Garz)
 Lubmin: Petrikirche (Lubmin)
 Neu Kosenow, Ortsteil Kagendorf: St.-Petri-Kirche (Kagendorf)
 Pritzier: Petruskirche
 Schwerin: Petruskirche (Schwerin)
 Rostock: Petrikirche (Rostock)
 Teterow: St. Petrus (Teterow)
 Wolgast: St.-Petri-Kirche (Wolgast)

Niedersachsen 
 Bad Bodenteich: St.-Petri-Kirche (Bad Bodenteich)
 Bad Pyrmont: St.-Petri-Kirche (Bad Pyrmont)
 Braunschweig:
 Altstadt: St. Petri (Braunschweig)
 Rüningen: St.-Petri-Kirche (Rüningen)
 Buchholz in der Nordheide: St. Petrus (Buchholz in der Nordheide)
 Budjadingen, Ortsteil Burhave: St. Petri (Burhave)
 Burgwedel:
 Stadtteil Großburgwedel: St. Petri (Großburgwedel)
 Buxtehude: Evangelische Pfarrkirche St. Petri
 Clausthal-Zellerfeld, Ortsteil Schulenberg im Oberharz: Sankt-Petrus-Kapelle
 Cuxhaven: St.-Petri-Kirche (Cuxhaven)
 Dassel, Ortsteil Lauenberg: St. Petrus (Lauenberg)
 Dornum, Ortsteil Westeraccum: Petrikirche (Westeraccum)
 Einbeck, Ortsteil Avendshausen: Petrikirche
 Elze: St. Petrus zu den Ketten (Elze)
 Flegessen: St.-Petri-Kirche (Flegessen)
 Göttingen:
 Stadtteil Grone: St. Petri (Grone)
 Stadtteil Weende: St. Petri (Weende)
 Goslar: St.-Peters-Stift (Goslar)
 Großefehn:
 Ortsteil Aurich-Oldendorf: St.-Petri-Kirche (Aurich-Oldendorf)
 Ortsteil Timmel: Petrus-und-Paulus-Kirche (Timmel)
 Halle: St. Petri (Halle)
 Hänigsen: St. Petri (Hänigsen)
 Hannover:
 Stadtteil Döhren: St. Petri (Döhren)
 Stadtteil Kleefeld: Petrikirche (Kleefeld)
 Hann. Münden, Stadtteil Hilwartshausen: Peterskirche (Hilwartshausen)
 Heede: St. Petrus (Heede)
 Kirchlinteln: St. Petri (Kirchlinteln)
 Landolfshausen: St. Petri (Landolfshausen)
 Landwehrhagen: St. Petri (Landwehrhagen)
 Lastrup: St. Petrus (Lastrup)
 Leer, Stadtteil Nüttermoor: St. Petrus (Nüttermoor)
 Lehrte, Stadtteil Steinwedel: St.-Petri-Kirche (Steinwedel)
 Lemgow, Ortsteil Volzendorf: Kapelle St. Petri (Volzendorf)
 Marschacht: St. Petri (Marschacht)
 Melle: St. Petri (Melle)
 Stadtteil Gesmold: St.-Petrus-Kirche (Gesmold)
 Müden (Aller): St. Petri (Müden)
 Mulsum: St. Petri (Mulsum)
 Neu Darchau: St.-Petri-Kirche (Neu Darchau)
 Oldenburg: St. Peter (Oldenburg)
 Osten (Oste): St. Petri (Osten)
 Osterbruch: St. Petri (Osterbruch)
 Oyten: St. Petri (Oyten)
 Peine, Stadtteil Stederdorf: St. Petrus
 Quakenbrück: St.-Petrus-Kirche (Quakenbrück)
 Remlingen: St. Petri (Remlingen)
 Ribbesbüttel: St.-Petri-Kirche (Ribbesbüttel)
 Sickte: St. Petri (Sickte)
 Söllingen, Ortsteil Dobbeln: St. Petri (Dobbeln)
 Spiekeroog: St. Peter (Spiekeroog)
 Steinhude, Stadtteil von Wunstorf: Petruskirche (Steinhude)
 Uelzen: St. Petri (Uelzen)
 Velpke, Stadtteil Wahrstedt: St. Petri (Wahrstedt)
 Westerstede: St.-Petri-Kirche (Westerstede)
 Wildeshausen: St. Peter (Wildeshausen)
 Wilstedt: St.-Petri-Kirche (Wilstedt)
 Wolfenbüttel: St.-Petrus-Kirche (Wolfenbüttel)
 Wolfsburg:
 Mörse: St. Petri (Mörse)
 Vorsfelde: St.-Petrus-Kirche (Wolfsburg-Vorsfelde)

Nordrhein-Westfalen

A – K 
 Aachen: St. Peter (Aachen)
 Arnsberg-Hüsten: St.-Petri-Kirche (Hüsten)
 Bedburg-Hau, Ortsteil Huisberden: St. Peter (Huisberden)
 Bergheim, Ortsteil Quadrath-Ichendorf: Petrikirche (Bergheim)
 Bestwig: Petruskirche (Ramsbeck)
 Bielefeld:
 Bielefeld-Mitte: Petrikirche (Bielefeld)
 Kirchdornberg: Peterskirche Kirchdornberg
 Bochum: Petrikirche (Wiemelhausen)
 Bonn: St. Peter (Vilich)
 Brilon: Propsteikirche St. Petrus und Andreas
 Brüggen, Ortsteil Born: St. Peter (Born)
 Dortmund:
 Innenstadt: Petrikirche (Dortmund)
 Stadtteil Syburg: St. Peter zu Syburg
 Düren
 Stadtteil Birkesdorf: St. Peter (Birkesdorf)
 Stadtteil Merken: St. Peter (Merken)
 Duisburg, Stadtteil Marxloh: St. Peter (Duisburg-Marxloh)
 Düsseldorf:
 Stadtteil Unterbilk: St. Peter (Düsseldorf)
 Stadtteil Unterrath: Petruskirche (Unterrath)
 Geilenkirchen, Ortsteil Immendorf: St. Peter (Immendorf)
 Geseke: St. Peter (Geseke)
 Herford: Petrikirche (Herford)
 Höxter: Petrikirche (Höxter)
 Köln:
 Stadtteil Altstadt-Süd: St. Peter (Köln)
 Stadtteil Merheim: Petruskirche (Köln-Merheim)
 Stadtteil Neuehrenfeld: St. Peter (Köln-Neuehrenfeld)
 Krefeld, Stadtteil Uerdingen: St. Peter (Uerdingen)

L – Z 
 Linnich:
 Ortsteil Körrenzig: Alt St. Peter (Körrenzig)
 Ortsteil Körrenzig: Neu St. Peter (Körrenzig)
 Meckenheim, Stadtteil Lüftelberg: St. Petrus (Lüftelberg)
 Medebach: St.-Petrus-Kirche (Medebach)
 Meinerzhagen, Stadtteil Hunswinkel: St. Peter am See (Hunswinkel)
 Minden: Petrikirche (Minden)
 Mönchengladbach, Stadtteil Waldhausen: St. Peter (Waldhausen)
 Mülheim an der Ruhr: Petrikirche (Mülheim)
 Münster: St. Petri (Münster)
 Netphen: St. Peter (Netphen), St. Peterskapelle (simultan)
 Nörvenich, Ortsteil Poll: St.-Petrus-Kapelle (Poll)
 Oberhausen, Stadtteil Alstaden: St. Peter (Alstaden)
 Petershagen: Petrikirche (Petershagen)
 Recklinghausen: St. Peter (Recklinghausen)
 Rommerskirchen: St. Peter (Rommerskirchen)
 Salzkotten, Ortsteil Upsprunge: St. Petrus (Upsprunge)
 Soest: St. Petri (Soest)
 Titz, Ortsteil Müntz: St. Peter (Müntz)
 Versmold: St. Petri (Versmold)
 Viersen, Stadtteil Bockert: St.-Peter-Kirche (Viersen-Bockert)
 Voerde, Ortsteil Spellen St. Peter (Spellen)
 Wesel, Ortsteil Büderich: St. Peter (Büderich)
 Windeck, Ortsteil Herchen: St. Peter (Herchen)
 Wuppertal, Wohnquartier Heckinghausen: St. Petrus (Wuppertal)

Rheinland-Pfalz 
 Bacharach: St. Peter (Bacharach)
 Gau-Odernheim: St. Peter (Gau-Odernheim)
 Grünstadt, Ortsteil Sausenheim: Peterskirche (Sausenheim)
 Hochdorf-Assenheim, Ortsteil Hochdorf: St. Peter (Hochdorf-Assenheim)
 Kirchheimbolanden: Peterskirche (Kirchheimbolanden)
 Koblenz: St. Peter (Koblenz)
 Laudesfeld: St. Peter und St. Margarethe (Laudesfeld)
 Lieser: St. Peter (Lieser)
 Mainz: St. Peter (Mainz)
 Neidenbach: St. Peter (Neidenbach)
 Preischeid: St. Peter (Preischeid)
 Roth an der Our: St. Peter (Roth an der Our)
 Sinzig
 Altstadt: St. Peter (Sinzig)
 Stadtteil Westum: St. Peter (Westum)
 Speyer: St. Peter (Speyer)
 Worms: Dom St. Peter
 Zweibrücken: St. Peter (Zweibrücken)

Saarland 
 Merzig: St. Peter (Merzig)
 Überherrn, Ortsteil Bisten: St. Peter (Bisten)

Sachsen 
 Albrechtshain: St. Petri (Albrechtshain)
 Chemnitz: Petrikirche (Chemnitz)
 Dresden: St.-Petri-Kirche (Dresden)
 Freiberg: Stadtkirche St. Petri (Freiberg)
 Görlitz: Pfarrkirche St. Peter und Paul (Görlitz)
 Leipzig: (Neue) Peterskirche (Leipzig)
 Leipzig: Alte Peterskirche (Leipzig)
 Machern, Ortsteil Püchau: Peterskirche (Püchau)
 Quitzdorf am See, Ortsteil Petershain: Kirche Petershain St. Petri und Andreae
 Rochlitz: St. Petri (Rochlitz)
 Rodewisch: St.-Petri-Kirche Rodewisch

Sachsen-Anhalt 
 Ballenstedt, Ortsteil Opperode: St. Petrus (Opperode)
 Bördeland, Ortsteil Großmühlingen: St.-Petri-Kirche (Großmühlingen)
 Burg: St. Petri (Burg)
 Dessau-Roßlau:
 Stadtteil Dessau: Petruskirche (Dessau)
 Stadtteil Törten: St. Peter (Törten)
 Erxleben, Ortsteil Uhrsleben: St. Petri (Uhrsleben)
 Gatterstädt: St. Petri (Gatterstädt)
 Groß Quenstedt: St. Petri (Groß Quenstedt)
 Haldensleben, Stadtteil Satuelle: St. Petrus (Satuelle)
 Halle (Saale):
 Stadtteil Kröllwitz: Petruskirche (Halle)
 Stadtteil Wörmlitz: St. Petrus (Wörmlitz)
 Hohenmölsen: St. Petri (Hohenmölsen)
 Ingersleben, Ortsteil Morsleben: Sankt-Petrus-Kirche (Morsleben)
 Kabelsketal, Ortsteil Osmünde: St. Petrus (Osmünde)
 Kalbe: St. Petrus (Kalbe)
 Leitzkau: St.-Petri-Kirche (Leitzkau)
 Magdeburg:
 Altstadt: St. Petri (Magdeburg)
 Stadtteil Olvenstedt: Sankt-Petri-Kirche (Olvenstedt)
 Möckern, Stadtteil Stegelitz: St. Petri (Stegelitz)
 Obhausen: St. Petri (Obhausen)
 Petersberg: Stiftskirche Petersberg
 Salzatal, Ortsteil Müllerdorf: St. Peter (Müllerdorf)
 Seehausen (Altmark): St. Petri (Seehausen)
 Staßfurt
 Ortsteil Brumby: St. Petri (Brumby)
 Ortsteil Förderstedt: St. Petri (Förderstedt)
 Ortsteil Hohenerxleben: St. Petri (Hohenerxleben)
 Stendal: St. Petri (Stendal)
 Stößen: Sankt-Petri-Kirche (Stößen)
 Thale: Sankt-Petri-Kirche (Thale)
 Wanzleben-Börde, Ortsteil Hohendodeleben: Sankt-Peter-Kirche (Hohendodeleben)
 Wettin-Löbejün, Stadtteil Wettin: St. Petrus (Wettin)

Schleswig-Holstein 
 Bosau: Petrikirche zu Bosau
 Eggebek: St.-Petrus-Kirche (Eggebek)
 Fehmarn, Stadtteil Landkirchen: Petrikirche (Landkirchen)
 Flensburg: St.-Petri-Kirche (Flensburg)
 Geesthacht, Ortsteil Oberstadt: St. Petri (Geesthacht)
 Kiel: Petruskirche (Kiel)
 Krempe (Steinburg): St. Peter (Krempe)
 Lübeck: Petrikirche (Lübeck)
 Rieseby: St.-Petri-Kirche (Rieseby)
 Sieverstedt, Ortsteil Stenderup: St.-Petri-Kirche (Sieverstedt)

Thüringen 
 Apolda, Ortsteil Sulzbach: St. Petrus (Sulzbach)
 Bad Frankenhausen: St. Petri (Bad Frankenhausen)
 Bad Langensalza, Ortsteil Aschara: St.-Petri-Kirche (Aschara)
 Bad Salzungen, Ortsteil Tiefenort: St.-Peters-Kirche (Tiefenort)
 Bibra, Ortsteil Zwabitz: St. Petrus (Zwabitz)
 Bleicherode, Ortsteil Oberdorf: St. Petri (Oberdorf, Bleicherode)
 Dachwig: Sankt-Petri-Kirche (Dachwig)
 Drei Gleichen, Ortsteil Günthersleben-Wechmar: Sankt-Petri-Kirche (Günthersleben)
 Dorndorf: St. Peterskirche an der Brücke (Dorndorf)
 Ebeleben
 Thüringenhausen: St. Petrus (Thüringenhausen)
 Wiedermuth: St. Petrus (Wiedermuth)
 Eisenach: St. Peter (Eisenach)
 Eisenberg: Stadtkirche St. Peter (Eisenberg)
 Erfurt:
 Altstadt: Peterskirche (Erfurt)
 Stadtteil Büßleben: St. Petri (Büßleben)
 Felchta, Ortsteil von Mühlhausen/Thüringen: St. Petrus (Felchta)
 Gera, Stadtteil Dorna: St. Petrus (Dorna)
 Grabfeld, Ortsteil Behrungen: St. Petrus (Behrungen)
 Grammetal
 Nohra: St. Peter (Nohra)
 Obernissa: Simon Petrus (Obernissa)
 Greußen, Ortsteil Grüningen: St. Petri (Grüningen)
 Großenstein, Ortsteil Baldenhain: St. Petrus (Baldenhain)
 Heringen/Helme, Ortsteil Uthleben: St. Petrus (Uthleben)
 Herrenhof: Sankt-Petri-Kirche (Herrenhof)
 Hohenstein, Ortsteil Mackenrode: St. Petrus (Mackenrode)
 Ilmtal-Weinstraße, Ortsteil Oßmannstedt: St. Peter (Oßmannstedt)
 Kospoda: St. Petrus (Kospoda)
 Kyffhäuserland, Ortsteil Hachelbich: St. Petrus (Hachelbich)
 Liebenrode: St. Petrus (Liebenrode)
 Mackenrode: St.-Petri-Kirche
 Mühlhausen/Thüringen: St. Petri (Mühlhausen)
 Nessetal
 Ballstädt: St. Petri (Ballstädt)
 Goldbach: St. Peter (Goldbach)
 Niederorschel, Ortsteil Rüdigershagen: St. Petri (Rüdigershagen)
 Nordhausen: St. Petri (Nordhausen)
 Sömmerda, Ortsteil Leubingen: St. Petri (Leubingen)
 Sollstedt: St. Petri (Sollstedt)
 Sondershausen, Stadtteil Jechaburg: St. Petri (Jechaburg)
 Sonneberg: Stadtkirche St. Peter (Sonneberg)
 Straußfurt: St. Petri (Straußfurt)
 Tautenburg: Petrus-Johannes-Kirche (Tautenburg)
 Trebra: St. Petrus (Trebra)
 Wandersleben: St. Petri (Wandersleben)

Frankreich 
 St-Pierre d’Abitain im Département Pyrénées-Atlantiques
 St-Pierre d’Abzac im Département Gironde
 St-Pierre d’Aizier im Département Eure
 St-Pierre d’Aire-sur-la-Lys im Département Pas-de-Calais, Pfarrkirche, ehemalige Kollegiatkirche
 St-Pierre d’Aivrault im Département Deux-Sèvres, ehemalige Abteikirche, heute Privatbesitz
 St-Pierre d’Aleth im heutigen Saint-Malo im Département Ille-et-Vilaine, ehemalige Kathedrale, Ruine
 St-Pierre d’Ambarès-et-Lagrave im Département Charente
 St-Pierre d’Angoulême im Département Charente, siehe Kathedrale von Angoulême
 St-Pierre d’Annecy im Département Haute-Savoie, siehe Kathedrale von Annecy
 St-Pierre d’Appoigny im Département Yonne, Pfarrkirche, ehemalige Kollegiatkirche
 St-Pierre, Assier, Département Lot
 St-Pierre d’Aulnay, früher St-Pierre-de-la-Tour, im Département Poitou-Charentes, Pfarrkirche, ehemalige Kollegiatkirche
 St-Pierre d’Avignon im Département Vaucluse, Pfarrkirche, ehemalige Kollegiatkirche
 St-Pierre d’Avon, Département Seine-et-Marne
 St-Pierre de Beauvais im Département Oise, siehe Kathedrale von Beauvais
 St-Pierre de Bédoin im Département Vaucluse
 St-Pierre de Besançon im Département Doubs, siehe Kathedrale von Besançon
 St-Pierre de Bourneville im Département Eure
 St-Pierre de Brancison im Département Saône-et-Loire
 St-Pierre de Chartres im Département Eure-et-Loir
 St-Pierre-des-Chartreux in Toulouse
 St-Pierre de Chauvigny im Département Vienne, ehemalige Stiftskirche
 St-Pierre de Chécy im Département Loiret
 St-Pierre de Chuffilly-Roche im Département Ardennes
 St-Pierre de Civrac-en-Médoc im Département Gironde
 St-Pierre de Condom im Département Gers, ehemalige Kathedrale
 St-Pierre d’Écurat im Département Charente-Maritime
 St-Pierre d’Épernon im Département Eure-et-Loir
 Notre-Dame de l’Assomption de Fenioux im Département Charente-Maritime
 St-Pierre de Firminy im Département Loire
 St-Pierre de Fléac-sur-Seugne im Département Charente-Maritime
 St-Pierre de Genainville im Département Val-d’Oise
 St-Pierre de Guiclan im Département Finistère
 St-Pierre de Joyeuse im Département Ardèche
 St-Pierre de Limours im Département Essonne
 St-Pierre de Lisieux im Département Calvados, ehemalige Kathedrale
 St-Pierre de Lyon, ehemalige Abtei- und Pfarrkirche
 St-Pierre de Maillezais im Département Vendée, ehemalige Kathedrale
 St-Pierre de Marnans im Département Isère
 St-Pierre (Mont-Saint-Michel), Département Manche
 St-Pierre de Montfort-l’Amaury im Département Yvelines
 St-Pierre de Montmartre in Paris
 St-Pierre de Montpellier im Département Hérault, siehe Kathedrale von Montpellier
 St-Pierre de Montrouge in Paris
 St-Pierre de Moûtiers im Département Savoie
 St-Pierre de Nantes im Département Loire-Atlantique, siehe Kathedrale von Nantes
 St-Pierre d’Orthez im Département Pyrénées-Atlantiques
 St-Pierre de Penmarch im Département Finistère
 St-Pierre de Piolenc im Département Vaucluse
 St-Pierre de Plénée-Jugon im Département Côtes-d’Armor
 St-Pierre de Plouyé  im Département Finistère
 St-Pierre de Pluzunet im Département Côtes-d’Armor
 St-Pierre de Poitiers im Département Vienne, siehe Kathedrale von Poitiers
 St-Pierre de Rennes im Département Ille-et-Vilaine, siehe Kathedrale von Rennes
 St-Pierre de Saintes im Département Charente-Maritime, ehemalige Kathedrale
 St-Pierre de Saint-Flour im Département Cantal, siehe Kathedrale von Saint-Flour
 St-Pierre-St-Gaudens (Saint Gaudens) im Département Haute-Garonne
 St-Pierre de Saint-Pierre im Überseegebiet Saint-Pierre-et-Miquelon, siehe Kathedrale von Saint-Pierre (Saint-Pierre-et-Miquelon)
 St-Pierre de Saint-Pierre-de-Cormeilles im Département Eure
 St-Pierre de Saint-Pierre-de-Mons im Département Gironde
 St-Pierre de Solesmes im Département Sarthe, siehe Abbaye Saint-Pierre de Solesmes
 St-Pierre d’Uchizy im Département Saône-et-Loire
 St-Pierre de Vannes im Département Morbihan, siehe Kathedrale von Vannes
 St-Pierre de Vert-la-Gravelle im Département Marne
 St-Pierre in Vienne im Departement Isère
 St-Pierre de Vers-Pont-du-Gard, Département Gard
 St-Pierre de Veymerange im Département Moselle
 St-Pierre de Volmunster im Département Moselle
 St-Pierre d’Yzeure im Département Allier
 San’Petru di Panicala, Korsika

mit Namenszusatz:
 St-Pierre-aux-Liens de Lapalud im Département Vaucluse
 St-Pierre-aux-Liens de Mondragon im Département Vaucluse
 St-Pierre-aux-Nonnains in Metz de Metz im Département Moselle
 St-Pierre-de-la-Tour, früherer Name der Kirche St-Pierre d’Aulnay im Département Poitou-Charentes
 St-Pierre-et-St-Gaudens in Saint-Gaudens im Département Haute-Garonne
 Saint-Pierre-et-Saint-Michel in Saint-Urcize im Département Cantal
 St-Pierre-et-St-Paul d’Argol im Département Finistère
 St-Pierre-et-St-Paul de Maguelone im Département Hérault, ehemalige Kathedrale
 St-Pierre-et-St-Paul de Méthamis im Département Vaucluse
 St-Pierre-et-St-Paul de Sarrians im Département Vaucluse
 St-Pierre-le-Jeune in Straßburg (protestantisch), siehe Saint-Pierre-le-Jeune protestant
 St-Pierre-le-Jeune in Straßburg (katholisch), siehe Saint-Pierre-le-Jeune catholique
 St-Pierre-le-Vieux in Straßburg, siehe Saint-Pierre-le-Vieux (Straßburg)

Ghana 
 Kathedralbasilika St. Peter (Kumasi)

Irak 
 chaldäisch-katholische Schamun-as-Safa-Kirche in Mossul

Iran 
 St. Peter (Teheran)

Island 
 Péturskirkjan (Akureyri)

Israel 
 Kathedrale St. Peter (Caesarea Maritima)
 Sankt Peter (Jaffa)
 Petruskirche (Kafarnaum)

Italien 
Siehe auch: San Pietro Martire
 Altenburg bei Kaltern: St. Peter (Altenburg)
 Bisceglie: San Pietro Apostolo (Bisceglie)
 Bologna: Kathedrale von Bologna
 Borutta, Sardinien: San Pietro di Sorres
 Cerignola: Kathedrale von Cerignola
 Chianocco: Kirchenruine St. Peter (Chianocco)
 Faenza: Dom von Faenza
 Frascati: Kathedrale von Frascati
 Mailand: San Pietro in Gessate
 Massa: Cattedrale dei Santi Pietro e Francesco
 Modena: San Pietro (Modena)
 Perugia: San Pietro (Perugia)
 Rom:
 San Pietro in Montorio
 San Pietro in Vincoli
 Siehe auch Abschnitt Vatikanstadt
 Tanas: St. Peter (Tanas)
 Tirol: St. Peter ob Gratsch
 Trapani: San Pietro (Trapani)
 Venedig: San Pietro di Castello

Kanada 
 London: Kathedralbasilika St. Peter

Kroatien 
 Stari Grad: Sv. Petra Mučenika

Lettland 
 Riga: Petrikirche (Riga)

Niederlande 
 Pieterskerk (Beesd)
 St. Petrus (Boxtel)
 Sint-Petruskerk (Etten-Leur)
 St. Petri Ketten (Hilvarenbeek)
 Petruskerk in Leens, Provinz Groningen
 Pieterskerk (Leiden)
 Petruskerk (Oirschot)
 Petruskerk (Pieterburen)
 Protestantse Kerk (’s-Heer Arendskerke) (Patrozinium bis zur Reformation)
 St. Petrus (Sittard)
 Petruskerk in Spankeren, Provinz Gelderland
 Pieterskerk (Utrecht)
 Petruskerk (Zuidbroek)

Norwegen 
 Eismeerkirche

Österreich 
Kärnten
 Pfarrkirche St. Peter im Katschtal
 Pfarrkirche St. Peter ob Radenthein
 Alte Pfarrkirche Klagenfurt-St. Peter
 Neue Pfarrkirche Klagenfurt-St. Peter

Niederösterreich
 Evangelische (A. B.) Petruskirche in Fischamend
 Pfarrkirche Inzersdorf ob der Traisen
 Pfarrkirche Obermixnitz
 Pfarrkirche Purgstall
 Pfarrkirche St. Peter am Neuwald
 Pfarrkirche Wildendürnbach

Oberösterreich
 Pfarrkirche Fischlham
 Pfarrkirche Moosbach (Oberösterreich)
 Pfarrkirche Rainbach im Innkreis
 Pfarrkirche Regau
 Pfarrkirche Rottenbach
 Pfarrkirche St. Peter am Hart
 Pfarrkirche St. Peter (Linz)
 Pfarrkirche St. Peter am Wimberg
 Pfarrkirche Überackern
 Filialkirche St. Peter (Waldburg)

Salzburg
 Stiftskirche St. Peter (Salzburg)
 Filialkirche Obertauern

Steiermark
 Pfarrkirche Aflenz
 Pfarrkirche Gaal
 Pfarrkirche St. Peter (Graz)
 Pfarrkirche Sankt Peter am Ottersbach
 Peterskirche im Stift St. Lambrecht
 Pfarrkirche St. Peter im Sulmtal

Tirol
 Pfarrkirche Breitenbach am Inn
 Pfarrkirche Ellbögen
 Pfarrkirche Inzing
 Pfarrkirche Reith im Alpbachtal
 Kirchenruine St. Peter (Kals am Großglockner)
 Alte Pfarrkirche Weerberg

Vorarlberg
 Pfarrkirche Rankweil-St. Peter

Wien
 Peterskirche (Wien)

Philippinen 
 San Pedro (Macati)
 San Pedro Bautista

Polen 
 Apostel-Petrus-Kirche (Momajny) (Momehnen)
 Franziskanerkirche (Namysłów) St. Franziskus und St. Petrus von Alcantara

Portugal 
 São Pedro (Balsemão)
 São Pedro (Ericeira)
 São Pedro (Lourosa, Oliveira do Hospital)

Russland 
 Sankt Petersburg: Sankt-Petri-Kirche (Sankt Petersburg)

San Marino 
 Stadt San Marino: San Pietro (San Marino)

Schweiz 
 Basel: Peterskirche (Basel)
 Bern: Petruskirche (Bern)
 Domat/Ems: Kirche Sogn Pieder
 Embrach: St. Petrus Embrachertal
 Genf: Kathedrale St. Peter (Genf)
 Luzern: Sankt-Peters-Kirche (Luzern)
 Poschiavo: Kapelle San Pietro
 Rümlang: St. Peter (Rümlang)
 Samedan: St. Peter (Samedan)
 Zürich: St. Peter (Zürich), mit einem der größten Zifferblätter Europas

Schweden 
 Malmö: Sankt Petri (Malmö)

Serbien 
 Bei Novi Pazar: Petrova crkva, das älteste erhaltene Kirchengebäude in Serbien

Slowenien 
 Blagovica: St.-Peter-Kirche (Blagovica)
 Ljubljana: St.-Peter-Kirche (Ljubljana)

Spanien 
 San Pedro (A Mezquita)
 San Pedro Apóstol (Caniás)
 San Pedro (Caracena)
 San Pedro Apóstol (Córdoba)
 San Pedro (Dozón)
 San Pedro (Fraga)
 San Pedro el Viejo (Huesca)
 Kathedrale von Jaca
 San Pedro (Lárrede)
 San Pedro de la Nave
 San Pedro de Nora
 San Pedro de la Mata
 San Pedro Advincula (Perorrubio)
 San Pedro de Teverga
 San Pedro de Graudescales, Valldora

Katalonien
 Sant Pere Despuig
 Sant Pere Gros 
 Sant Pere de Montgrony
 Sant Pere d’Ullastret
 Sant Pere de Besalú
 Kathedrale von Vic

Türkei 
 Antakya (Antiochien): St.-Petrus-Grotte

Tschechien 
 Prag: St. Peter am Poříčí

Ungarn 
 Pécs: Kathedrale St. Peter und Paul (Pécs)

Vatikanstadt 
 Petersdom

Venezuela 
 Basilika St. Peter (Caracas)

Vereinigte Staaten 
 Cincinnati (Ohio): Kathedrale St. Petrus in Ketten
 Columbia (South Carolina): Basilika St. Peter (Columbia)
 [In der Nähe von] Rensselaer (Missouri): St. Peter’s Catholic Church (Rensselaer, Missouri)

Vereinigtes Königreich 
 Bradford: Kathedrale von Bradford
 Bradwell-on-Sea: St. Peter-on-the-Wall
 Buckie, Schottland: St Peter’s Church (Buckie)
 Exeter: Kathedrale St. Peter (Exeter)
 Gullane, Schottland: St Peter’s Church (Gullane)
 Lancaster: Kathedrale von Lancaster
 Leeds: St. Peter (Leeds)
 Liverpool: St. Peter Parish Church (kurz St. Peter’s Church) im Stadtteil Woolton
 London: St Peter upon Cornhill, Westminster Abbey

Siehe auch 
 St. Peter (Ortsname) – zu Dorfkirchen
 Peterskloster
 St.-Petrus-Grotte; ehemalige Höhlenkirche in Antiochia
 Peter-und-Paul-Kirche
 Peterskirchen
 Priesterseminar St. Petrus
 Stiftskirche St. Peter
 Old St. Peter’s Church, mehrere Kirchen in den USA

Literatur 
 Gerhard Graf: Peterskirchen in Sachsen. Ein patrozinienkundlicher Beitrag zum Land zwischen Saale und Neisse bis an den Ausgang des Hochmittelalters. Lang, Frankfurt am Main 1999, ISBN 3-631-34709-X

Weblinks 

 
Peter

en:St. Peter's Church
fr:Église Saint-Pierre
it:Peterskirche